È la prima edizione del torneo.

In finale Tamara Korpatsch ha sconfitto Viktorija Tomova con il punteggio di 7-6(3), 6(4)-7, 6-0.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu (ritirata)
  Anna Bondár (semifinale)
  Jasmine Paolini (primo turno)
  Lucia Bronzetti (primo turno)

  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Jule Niemeier (secondo turno) 
  Mayar Sherif (secondo turno) 
  Panna Udvardy (primo turno)

Wildcard 

  Tímea Babos (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (ritirata)
  Fanny Stollár (primo turno)

  Rebeka Stolmár (primo turno) 
  Natália Szabanin (secondo turno)

Special exempt 

  Réka Luca Jani (primo turno)

Qualificate 

  Carolina Alves (primo turno)
  Tamara Korpatsch (Campionessa)

  Jesika Malečková (primo turno) 
  Emma Navarro (secondo turno)

Lucky loser 

  Ėrika Andreeva (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Budapest Open 2022